Frunză se poate referi la:

Frunză organ al plantelor
 Frunză, organ vegetativ al plantelor superioare care îndeplinește funcția fundamentală în procesul de fotosinteză, dar servind și la respirație și transpirație.

Localități din România 
 Frunza, localitate în județul Gorj
 Frunzaru, localitate în județul Olt 
 Frunzeasca, localitate în județul Galați
 Frunzeni, localitate în județul Mureș 
 Frunzeni, localitate în județul Neamț
 Frunzănești, localitate în județul Călărași

Localități din Republica Moldova 
 Frunză, oraș în raionul Ocnița 
 Frunză - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Frunzăuca, localitate în Republica Moldova 
 Frunzești, localitate în Republica Moldova

Localități din Ucraina 
 Frunzovca- localitate din regiunea Odesa, plasată  pe râulețul Cuciurgan, unde a locuit tatăl lui Mihail Frunze

Persoane 
Alexandru Horia Frunză
Eugen Frunză
Eugenia Frunză
Sandu Frunză
Sorin Frunză
Victor Frunză
Victor Ioan Frunză
Viorel Frunză
Mihail Frunze (Mihail Frunză)

Legături externe 
 Frunză (DEX)

Localități omonime din Republica Moldova